Verona steht für:

 Verona, Stadt in der Region Venetien, Italien
 Provinz Verona
 Markgrafschaft Verona
 die Stadt Bonn im Mittelalter, siehe Geschichte der Stadt Bonn #Zeit der Franken (Merowinger und Karolinger) – Bonnburg und Bonngau
 (4335) Verona, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Verona (Kartoffel), eine Kartoffelsorte
 Verona (Schiff, 1865), britisches Dampfschiff
 Verona (Schiff, 1908), italienisches Dampfschiff
 Verona Automobile, deutscher Automobilhersteller
 Ford Verona, ein Automodell, siehe Ford Orion
 Suzuki Verona, ein Automodell, siehe Chevrolet Evanda

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Verona (Arkansas)
 Verona (Illinois)
 Verona (Kalifornien)
 Verona (Kentucky)
 Verona (Maine)
 Verona (Maryland)
 Verona (Michigan)
 Verona (Mississippi)
 Verona (Missouri)
 Verona (Montana)
 Verona (Nebraska)
 Verona (New Jersey)
 Verona (New York)
 Verona (North Carolina)
 Verona (North Dakota)
 Verona (Ohio)
 Verona (Pennsylvania)
 Verona (Tennessee)
 Verona (Texas)
 Verona (Virginia)
 Verona (Wisconsin), im Dane County
 Verona (Town), Town(ship) im Dane County, Wisconsin
 Verona (Wyoming)
 Verona Beach (New York)
 Verona Mills (New York)
 Verona Park (Maine)
 Verona Park (Michigan)
 Verona Station (New York)
 Verona Township (Michigan)
 Verona Township (Minnesota)

Verona ist der Familienname bzw. Namensbestandteil folgender Personen:
 Bartolomeo Verona (1740–1813), italienischer Dekorationsmaler
 Carlos Verona (* 1992), spanischer Radrennfahrer
 Joana de Verona (* 1989), portugiesisch-brasilianische Schauspielerin 
 Liberale da Verona (um 1445–um 1530), italienischer Maler und Miniaturensammler
 Paul Verona (1897–1966), rumänischer Maler 
 Paul von Verona (1528–1588), italienischer Maler, siehe Paolo Veronese
 Stefano da Verona (1374–um 1450), italienischer Maler
 Stephen Verona (1940–2019), US-amerikanischer Regisseur

VERONA steht als Abkürzung für:
 Vereniging Radio Onderzoek Nederlandse Antillen, Amateurfunkverband auf Curaçao